Ukkusissat (plaats), een plaats in de Groenlandse gemeente Qaasuitsup
 Ukkusissat (berg), een berg in de gelijknamige plaats